Oukoop (Bodegraven-Reeuwijk) - buurtschap in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 Oukoop (Stichtse Vecht) - buurtschap in de gemeente Stichtse Vecht